Сен-Венса́н-ла-Коммандрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південний схід від Парижа, 95 км на південь від Ліона, 18 км на схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 185 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 441,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Венсан-ла-Коммандрі на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-ла-Коммандрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-ла-Коммандрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-ла-Коммандрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-ла-Коммандрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром